Суперкубок Японії з футболу 1998  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 березня 1998 року між чемпіоном Японії клубом Джубіло Івата та володарем кубка Імператора Японії клубом Касіма Антлерс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1998
Японія
Березень 1998
1998 в Японії
Футбольні змагання у Токіо